Сузанна Бонфильо (; род. 8 сентября 1974 года в Савоне, пров. Савона, Лигурия, Италия) — итальянская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 2002 года, но ещё до начала очередного сезона заключила контракт с командой «Финикс Меркури». Играла на позиции разыгрывающего и атакующего защитника.

В составе национальной сборной Италии Бонфильо принимала участие на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, а также стала победительницей летней Универсиады 1995 года в Фукуоке и завоевала серебряные медали чемпионата Европы 1995 года в Чехии, помимо того принимала участие на чемпионате мира 1994 года в Австралии и чемпионате Европы 1997 года в Венгрии.

Ранние годы 
Сузанна Бонфильо родилась 8 сентября 1974 года в городе Савона (провинция Савона).

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в LBF на сайте legabasketfemminile.it
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com

Баскетболисты Италии
Игроки сборной Италии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки ЖБК «Приоло»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Скио»